Ле́ош Я́начек (, 3 июля 1854, дер. Хохвальд, Моравия, Австро-Венгрия ныне Гуквальди, Чехия — 12 августа 1928, Велька-Острава, ныне Острава) — чешский композитор и музыковед-этнограф. Член Чешской академии наук и искусства.

Биография 

Сын провинциального учителя, один из четырнадцати детей в семье, Леош Яначек с одиннадцати лет пел в хоре и учился музыке в Старобрненском монастыре (Брно). Затем учился в Праге, Лейпциге и Вене. В 1874 познакомился в Праге с А. Дворжаком, знакомство перешло в многолетнюю дружбу. В 1881 Яначек женился и вернулся в Брно, преподавал музыку. Основал школу органистов, которой руководил до 1920 (среди его учеников Вилем Петржелка и Павел Хаас). Изучал моравский фольклор, в своём творчестве глубоко усвоил моравские песенные и танцевальные традиции. Стал крупнейшим — наряду с Дворжаком и Б. Сметаной — национально ориентированным композитором Чехии.

Творчество 
В ранний период творчества испытал сильное влияние музыкального стиля и эстетики Дворжака. В зрелые годы творчество Яначека представляет собой синтез национальных традиций и общеромантического стиля, особенно заметный в опере «Енуфа» (Jenůfa) по пьесе чешской писательницы Габриэлы Прейссовой. После успешной премьеры «Енуфы» (Брно, 1904), которую часто называют «моравской национальной оперой», оперы Яначека (всего девять) начали ставить в лучших музыкальных театрах мира. В поздний период творчества написаны наиболее известные сочинения, среди которых «Симфониетта», «Глаголическая месса», опера «Приключения лисички-плутовки».

Русское влияние 
Яначек неоднократно посещал Россию, хорошо знал её литературу и музыку. Многие произведения композитора вдохновлены русской литературой, как, например, опера «Катя Кабанова» (по пьесе А. Н. Островского «Гроза»), опера «Из мёртвого дома» (по мотивам «Записок из мёртвого дома» Ф. М. Достоевского), оркестровая рапсодия «Тарас Бульба» (по повести Н. В. Гоголя), струнный квартет «Крейцерова соната» (по одноимённой повести Л. Н. Толстого), Сказка для виолончели и фортепиано (по мотивам «Сказки о царе Берендее» В. А. Жуковского). Под влиянием М. П. Мусоргского формировался «музыкально-сценический почерк Яначека, основу которого составляет гибкий, пластичный мелодический речитатив».

Признание и наследие 
 Музыкальная академия в Брно (образована в 1947) носит имя Яначека.
 В название аэропорта в Остраве с 2006 включено имя Леоша Яначека (Letiště Leoše Janáčka Ostrava).
 Сочинения Леоша Яначека использовались в фильме «Невыносимая лёгкость бытия» (1988, режиссёр Ф. Кауфман).
 Сочинения Леоша Яначека использовались в фильме На десять минут старше (2002; часть 2 «Виолончель», эпизод «Один миг», режиссёр И. Менцель).
 В романе Харуки Мураками «1Q84» (2010) «Симфониетта» Яначека играет существенную роль в сюжете.

Избранные сочинения

Оперы и балет 
 Шарка (Šárka, 1887—1888; премьера Брно, 1925)
 Начало романа (Počátek románu, 1891; премьера Брно, 1894)
 Енуфа (Jenůfa, также известна под названием «Ее падчерица» 1894—1903; премьера Брно, 1904)
 Судьба (Osud, 1903—1904; премьера Брно, 1958)
 Путешествия г-на Броучека (Výlety páně Broučkovy, 1908—1917; премьера Прага, 1920)
 Катя Кабанова (Káťa Kabanová, 1919—1921, по драме А. Н. Островского «Гроза»; премьера Брно, 1921)
 Приключения лисички-плутовки, также Лисичка-плутовка (Příhody lišky Bystroušky, 1921—1923; премьера Брно, 1924)
 Средство Макропулоса (Věc Makropulos, 1923—1925, по К. Чапеку; премьера Брно, 1926)
 Из мёртвого дома (Z mrtvého domu, 1927—1928, по Ф. М. Достоевскому; премьера Брно, 1930)
 Ракош Ракочи (Rákoš Rákoczy), балет с пением (Брно, 1891)

Симфоническая музыка 
 Сюита для струнного оркестра (1877)
 Идиллия для струнного оркестра (1878)
 Лашские танцы (, 1889—1890)
 Ганацкие танцы (, 1889—1890)
 Сюита, op.3 (1891)
 Ревность (, увертюра  (1894)
 Дитя бродячего музыканта (). Баллада для оркестра по поэме Святоплука Чеха (1912)
 Тарас Бульба. Рапсодия для оркестра по Гоголю (1915—1918)
 Бланицкая баллада, симфоническая поэма (, 1920)
 Симфониетта (1926)

Хоровые сочинения 
 Господи, помилуй. Для четырёх солистов, двойного смешанного хора, органа, арфы и медных (1896)
 Amarus (на стихи Я. Врхлицкого). Кантата для солистов, хора и оркестра (1897)
 Отче наш. Кантата для тенора, хора и фортепиано (1901)
 Элегия на смерть моей дочери Ольги. Кантата для тенора, хора и фортепиано (1903)
 Радуйся, Мария (Zdrávas Maria), для тенора, хора и органа (1904)
 Чартак на Солани (Na Soláni Čarták). Кантата для мужского хора с оркестром (1911)
 Вечное Евангелие. Легенда для солистов, хора и оркестра (1914)
 Прибаутки (Říkadla, на народные тексты). Кантата для камерного хора и инструментального ансамбля (1926)
 Глаголическая месса (Mša glagolskaja), для солистов, хора, оркестра и органа (1926)

Камерная инструментальная музыка 
 Романс для скрипки и фортепиано (1879)
 Думка, для скрипки и фортепиано (1880)
 Скрипичная соната (1921)
 Сказка (Pohádka), для виолончели и фортепиано; по мотивам «Сказки о царе Берендее» В. А. Жуковского (1910)
 Presto для виолончели и фортепиано (1910)
 Струнный квартет № 1, по мотивам повести Л. Толстого «Крейцерова соната» (1923)
 Струнный квартет № 2 «Личные письма» (1928)
 Молодость (Mládí). Сюита для духового секстета (1924)
 Концертино для фортепиано и камерного ансамбля (1926)
 Каприччио для фортепиано (левая рука) и камерного ансамбля (1926)

Фортепианные сочинения 
 Вариации Зденки (Zdeňčiny variace; 1880)
 Моравские народные танцы (Národní tance na Moravě; 1893)
 По заросшей тропе, фортепианный цикл (Po zarostlém chodníčku; 1908)
 В тумане, фортепианный цикл (V mlhách; 1912)
 Воспоминание (Vzpomínka; 1928)

Песни 
 Весенняя песня (Jarní píseň; 1897; 2-я редакция — 1905)
 Дневник исчезнувшего, вокальный цикл для тенора, альта, трех женских голосов и фортепиано (Zápisník zmizelého; 1919)
 Прибаутки. 8 песен для меццо-сопрано, кларнета и фортепиано (Říkadla; 1924)

Незавершенные сочинения 
 Дунай. Симфония в 4-х частях (, 1923—1928)
 Странствия душеньки. Концерт для скрипки с оркестром (, 1926)
 Месса Es-dur для хора и органа (1907—1908)
 Шлюк и Яу (), музыка к фарсу Г. Гауптмана (1928)
 Соната для фортепиано «1.X.1905 на улице» (1905; сохранились 1-я и 2-я части, 3-я часть уничтожена композитором)

Примечания

Литература 
 Brod M. Leoš Janáček: Leben und Werk. Prag, 1924 (на чешском языке); 2-e revidierte Aufl. Wien, 1956.
 Hollander H. Leoš Janáček, his life and work. New York: St. Martin’s Press, 1963.
 Vogel J. Leoš Janáček: a biography. New York: W.W. Norton, 1981.
 Simeone N., Tyrrell J., Němcová A. Janáček's Works. A catalogue of the music and writings of Leoš Janáček. Oxford, 1997.
 Beckerman M.B. Janáček and his world. Princeton; Oxford: Princeton UP, 2003.
 Rousseau J. Leos Janacek. Arles: Actes sud, 2004.
 Schwandt, Christoph Leoš Janáček. Eine Biografie. Mainz: Schott Music, 2009. 
 Tyrrell, John (ed. and transl.) Intimate Letters. Leoš Janáček to Kamila Stösslová. London: Faber & Faber, 2005. 
 Лебедева О. С. Яначек // Большая российская энциклопедия. Т. 35. М., 2017, с. 709—710.

Ссылки 
 Каталог музыкальных и литературных сочинений Яначека
 Яначек в Чешском музыкальном словаре  (биография, очерк творчества, полный список сочинений, библиография)
 Сайт архива и музея Яначека (Брно)
 Биография Яначека  (англ.)
 Общество Яначека
 

Члены Чешской академии наук и искусств
Композиторы XIX века
Композиторы XX века
Композиторы по алфавиту
Композиторы Чехии
Оперные композиторы Чехии
Балетные композиторы Чехии
Родившиеся в Моравии
Почётные доктора Масарикова университета